Unter Kennan versteht man:

Kennan (Wisconsin), Ort im Price County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
Kennan (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

 einen Familiennamen
George Kennan (1845–1924), US-amerikanischer Entdecker (Sibirien, Kamtschatka)
George F. Kennan (1904–2005), US-amerikanischer Diplomat und Historiker
Kent Kennan, (1913–2003), US-amerikanischer Komponist 

einen Vornamen
Kennan Adeang (1942–2011), nauruischer Politiker

Siehe auch:
Kennon
Kennen